Михаэль Коларж (, род. , Прага,  Чехословакия) —  словацкий профессиональный шоссейный велогонщик.

Карьера

Достижения 

 2012
 2-й - Challenge Ben Guerir
 5-й - Гран-при Юрмалы
 2013
 1-й -  Košice–Miskolc
 1-й - Белград–Баня-Лука
 1-й - этап 2 Carpathian Couriers Race
 1-й - этапе 3 Тур Сербии
 6-й - Trophée de l'Anniversaire
 2015
 1-й - этап 5 Тур Словакии
 2-й - Grand Prix d'Isbergues
 1-й - этап 5 (ТTT) Тур Хорватии
 2017
 10-й - Чемпионат Европы — Групповая гонка 
 2018
 3-й  Чемпионат Словакии — Групповая гонка

Статистика выступлений на Гранд Турах

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Велогонщики Словакии